La pyramide des besoins est une théorie élaborée à partir des observations réalisées dans les années 1940 par le psychologue Abraham Maslow sur la motivation.

Cinéma et télévision
 Besoin d'amour (Misunderstood) est un film italo-américain réalisé par Jerry Schatzberg en 1984.
 Besoin d'amour à Marseille est un téléfilm français réalisé par Bernard Bouthier en 1984.
 Besoin d'amour est une série télévisée canadienne créée en 1995.

Musique 
 Besoin d'amour est une chanson de Luc Plamondon et Michel Berger dans la comédie musicale Starmania, interprétée par France Gall, reprise par Jennifer
 J'ai besoin d'amour est une chanson de Lorie, de l'album Tendrement, sortie en 2002.

Littérature 
 , Klaus Kinski, éditions Michel Lafon, Paris, 1990